Юка Ёсида (; родилась 1 апреля 1976 года, Тоттори, Япония) — японская теннисистка; победительница трёх турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Родителей Юки зовут Тецуо и Хироко. Они познакомили дочь с теннисом в возрасте семи лет.

Любимое покрытие — хард. Восхищается игрой Кимико Датэ-Крумм.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (3)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Японии